Атлетисима 2018. одржан је 4. и 5. јула 2018. на Олимпијском стадиону де ла Понтез у Лозани (Швајцарска). Ово је осми од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 21:38.

Ветар +0,4 м/с

5.000 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 21:02.

110 м препоне 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:22.

Ветар +0,6 м/с

400 м препоне 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 21:18.

Скок увис 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:30.

1 Повукао се са такмичења

Троскок 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:45.

1 Повукао се са такмичења

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 19:20.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:52.

Ветар +1,3 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:02.

800 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:32.

1.500 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 21:28.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:42.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:15.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 19:15.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 19:10.

Остале дисциплине 
Ово су резултати дисциплина које су биле на програму овог митинга али нису бодоване за ДЛ.

Мушкарци

Скок мотком 
Такмичење је одржано 4. јула 2018. године у 18:00.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 20:12.

Ветар: +0,4 м/с

4х100 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2018. године у 21:48.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 8. митинга

Атлетисима
ИААФ Дијамантска лига 2018.